Вайлд-кард (англ. wildcard, від wild card — «дика картка») — запрошення спортсмену чи команді взяти участь у змаганнях.
 Ендрю Кард, Ендрю Гілл Кард-молодший (англ. Andrew Hill Card Jr.; нар. 10 травня 1947(19470510), Броктон, Массачусетс) — американський бізнесмен і політик-республіканець.
 Орсон Скотт Кард (англ. Orson Scott Card, 24 серпня 1951, Річленд, штат Вашингтон) — американський письменник.